33-я церемония объявления лауреатов премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2012 год состоялась 23 февраля 2013 года в Лос-Анджелесе, Калифорния (за сутки до вручения наград премии «Оскар»). Номинанты были объявлены 8 января 2013.

Статистика

См. также 
 «Оскар» 2013 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 2013 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
  BAFTA 2013 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 2013 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 2013 ''(премия академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
  Премия Гильдии киноактёров США (2013)

Примечания

Ссылки 
 Номинанты премии «Золотая малина» 2013 
 youtube.com 

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 23 февраля
Февраль 2013 года
2013 год в Калифорнии
Кинопремии 2013 года